Asching heißen folgende geographischen Objekte:

 Asching (Velden), Ortsteil der Gemeinde Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Asching (Gemeinde Windhaag bei Perg), Ortsteil der Gemeinde Windhaag bei Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Asching (Gemeinde Ebbs), Ortschaft von Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol